TMT est un sigle à trois lettres pouvant signifier :
 Terminal Maritime de Toulouse.
 Le Télescope de Trente Mètres ( Thirty Meter Telescope) qui sera un observatoire astronomique situé sur le Mauna Kea.
 Türk Mukavemet Teşkilatı ( Organisation turque de résistance) qui fut une organisation paramilitaire chypriote turque.
 technologies, médias et télécoms
 Le Tennis Master Tour, événement sportif organisé par l'association étudiante  Set qui a lieu chaque année fin mai à la Baule.
 Trail Making Test, test neuropsychologique d'attention visuelle et de flexibilité mentale.
 Transport multi-troupe, un véhicule de l'univers de Star Wars.

TMT est un code, qui peut désigner :
 Manat turkmène, la monnaie du Turkménistan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).
 Le thaler de Marie-Thérèse, une ancienne monnaie autrichienne ayant jouée un rôle dans le commerce international.
 Le code AITA (ou IATA) de l'aéroport de Porto Trombetas, PA, Brésil.

Sigle de 3 caractères